La Déclaration du Caire, adoptée lors de conférence du Caire de 1943 porte sur les conditions à poser au Japon lors de la fin de la guerre.
La Déclaration du Caire, adoptée par le sommet OUA-Ligue arabe organisé au Caire en 1977 (nom complet : « déclaration et programme d’action sur la coopération afro-arabe »), définit les axes de la coopération arabo-africaine et l'inscrit dans la perspective d’une coopération sud-sud destinée d'une part à permettre aux États concernés de s’entraider et d'autre part de travailler à « un nouvel ordre économique international plus juste et plus équitable ».
La Déclaration des Droits de l'Homme du Caire adoptée au Caire le 5 août 1990 par l'Organisation de la coopération islamique, est une adaptation de la Déclaration universelle des droits de l'homme eu égard aux spécificités des pays musulmans.